Крутоярка (в минулому  — селище 5-го відділення Тилігуло - Березанського зернорадгоспу, 5-е відділення ) ——  селище в Україні, у Березанському районі Миколаївської області. Населення становить 127 осіб. Орган місцевого самоврядування — Краснопільська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Крутоярка 

Селища Миколаївського району